Municipio de Cold Spring puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cold Spring (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Cold Spring (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Cold Spring (condado de Lebanon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lebanon.